Luplau ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Carl Luplau (1745–1795), deutscher Porzellan-Bossierer und Modelleur
 Marie Luplau (1848–1925), dänische Malerin und Pädagogin